La France continentale peut faire référence à :
 l'Hexagone, situé sur le continent européen ;
 la Guyane, située sur le continent sud-américain ;
 la Terre-Adélie, située sur le continent antarctique.